Андреас Абрагам Графстрём (; 10 января 1790, Сундсвалль — 24 июля 1870, Умео) — шведский , биограф, , , священник. Член Шведской академии (с 1839 года).

Биография 
С 1809 года обучался в Уппсальском университете. В 1819 году стал секретарём библиотеки Уппсальского университета. В следующем году был назначен преподавателем истории университета, позже преподавал в Военной академии Карлберга.

В 1830 году был рукоположен, в 1835 году назначен приходским священником в Умео в Вестерботтене, где прожил до самой смерти.

В 1825 году получил главный приз Шведской академии за стихотворение о свадьбе кронпринца Оскара и был принят в Академию в 1839 году, заняв там кресло № 6. Член литературного салона Магдалены Сильверстольпе. С 1841 года – член Шведской королевской музыкальной академии.

Автор сборников лирических стихов: «Skalde-Försök» (1826—32) и «Sånger från Norrland» (1841—1848), «Julliljor» и «Christeliga tänkerspråk». Написал биографию поэта Франса Микаэля Франсена. 
Полное собрание издано в 1864 году.

Его дочь София Элизабет была женой филолога Артура Хазелиуса.

Избранная библиография
 De lingua, originis gentis Sviogothicae indice. Upsala, 1811.
 Tal öfver Högstsalig Hans Majestät Konung Carl XIII, hållet på Gustavianska Lärosalen i Upsala, den 6 maj 1818. Stockholm, 1818.
 De Statu Rerum Sveciarum ad Mortem Ingialdi Illråda Dissertatio Historica. (Beteiligt Petrus Ephraim Oldberg und Johannes P. Bosén). Dissertation Upsala 1820.
 De reformatione religionis christianae post Lutherum continuata. Upsala, 1829.
 Skalde-försök. Stockholm, 1826–1832.
 Ett år i Sverige. Stockholm, 1827-35 (Ed. Christian Didrik Forssell).
 Sånger från Norrland. Stockholm, 1841.
 Nya sånger från Norrland. Stockholm, 1848.
 Samlade skaldestycken. Stockholm, 1864.

Примечания

Литература 
 

Члены Шведской академии
Выпускники Уппсальского университета
Писатели-священники
Биографы
Члены Шведской королевской музыкальной академии